Ерманос Гутијерез има више значења:

 Ерманос Гутијерез (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ерманос Гутијерез (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику